Charles Wyndham kan syfta på bland andra:

* Charles Wyndham, 2:e earl av Egremont (1710–1763), brittisk peer
 Charles Wyndham, 3:e baron Leconfield (1872–1952), brittisk peer

Se även 

 Charles Windham